Ном може да се отнася за:

 Ном, административно-териториална единица в Древния Египет
 Ном, административно-териториална единица в Гърция
 Ном, песен в чест на бог Аполон